Il singolare del Copenaghen Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Sinner era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Tim Henman.

Cédric Pioline ha battuto in finale 6–2, 7–6 (9–7) Kenneth Carlsen.

Teste di serie

  Jan Siemerink (secondo turno)
  Bohdan Ulihrach (primo turno)
  Cédric Pioline (campione)
  Filip Dewulf (quarti di finale)

 Mikael Tillström (quarti di finale)
 Guillaume Raoux (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (finale)
 Marc-Kevin Goellner (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Copenaghen Open 1996
ATP Tour 1996